Willem Dehé (1858-1947), Nederlands violist voornamelijk werkend in Groningen
Willem Dehé (1884-1942), Nederlands cellist voornamelijk werkend in de Verenigde Staten, zoon van bovenstaande